Баскетболист года конференции America East () — ежегодная баскетбольная награда, вручаемая по результатам голосования лучшему баскетболисту среди студентов конференции America East, которая входит в I дивизион NCAA. Голосование проводится среди главных тренеров команд, входящих в конференцию, к тому же свои голоса тренеры подают после завершения регулярного чемпионата, но перед стартом плей-офф, то есть в начале марта, причём они не могут голосовать за своих собственных воспитанников. Этот приз был учреждён и впервые вручён Руфусу Харрису из университета Мэна и Рону Перри из университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук в сезоне 1979/1980 годов. С сезона 1993/1994 годов эта награда стала называться именем Кевина Роберсона, который погиб в автомобильной катастрофе в возрасте всего 22 лет.

Конференция официально начала свою деятельность в 1979 году, и тогда в неё входило десять команд. Сначала она называлась Eastern College Athletic Conference (ECAC North), а позднее, с сезона 1988/1989 годов, за счёт расширения другими видами спорта стала называться North Atlantic Conference (NAC) и лишь 1 июля 1996 года получила нынешнее название. С течением времени, при образовании новых университетов, количество команд в конференции увеличилось до одиннадцати (в данный момент их девять). В 2013 году в эту конференцию была включена команда Массачусетского университета в Лоуэлле, а команду Бостонского университета перевели в другую конференцию.

Только восемь игроков: Реджи Льюис, Малик Роуз, Спиди Клэкстон, Тэйлор Коппенрат, Джамар Уилсон, Маркус Блэйкли, Джамиль Уорни и Трей Белл-Хейнс получали эту награду несколько раз, причём Льюис, Коппенрат и Уорни получали её трижды. Всего один раз обладателями данной премии становились два игрока (1980). Чаще других обладателями этого приза становились баскетболисты Вермонтского университета (11 раз), Бостонского университета, Северо-Восточного университета и университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (по 5 раз).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты года конференций NCAA